Adriano Carnevali – fumettista italiano
Antonio Carnevali – calciatore italiano
Daniel Carnevali – calciatore argentino
Davide Carnevali – drammaturgo italiano.
Elena Carnevali – politica italiana
Emanuel Carnevali – poeta e scrittore italiano
Francesco Carnevali – artista e scrittore italiano
Giovanni Carnevali – calciatore ed allenatore di calcio italiano